Beuthenbach steht für:
 Beuthenbach (Landschaftsschutzgebiet) am Oberlauf der Würschnitz (Fluss), Erzgebirgskreis, Sachsen
 Beuthenbach, Zufluss der Kirnitzsch, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Siehe auch:
 Beutenbach